La Route nationale 244 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 244 en France
 Route nationale 244 en Italie

Voir aussi